Коло́вич (женск.: ) — славянская фамилия балканского происхождения. Известные носители:

 Колович, Александр (Colovic, Aleksandar) (род. 1976) — македонский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Колович, Алексей Арсентьевич (род. 1960) — советник государственной гражданской службы Российской Федерации, руководитель Сибирского территориального управления ФАНО России.
 Колович, Даниэль (Colovic, Danijel) (род. 1997) — футболист-защитник (Австрия).
 Колович, Стефан (Čolović, Stefan) (род. 1994) — футболист (Сербия, Белград).
 Флессель-Колович, Лаура Элоди (Flessel-Colovic, Laura Élodie) (род. 1971) — французская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка (1996, 1996).

Другие значения 
 Коловичи — деревня в составе Любанского сельсовета Вилейского района Минской области, Белоруссия.